Honestly, Nevermind — седьмой студийный альбом канадского рэпера и певца Дрейка, вышедший 17 июня 2022 года на лейблах OVO Sound и Republic Records. Альбом содержит гостевое участие 21 Savage. Дрейк посвятил альбом скончавшемуся в 2021 году дизайнеру и модельеру Вирджилу Абло.

История 
16 июня 2022 года Дрейк анонсировал свой седьмой студийный альбом и выложил треклист в социальных сетях. Альбом был выпущен на стриминговые сервисы в полночь 17 июня 2022 года. В этот же день рэпер выпустил десятиминутный клип на трек «Falling Back», в котором он женится на 23 женщинах. В клипе присутствует канадский баскетболист Тристан Томпсон.

Отзывы 
Honestly, Nevermind был встречен в целом положительными отзывами музыкальных критиков. На сайте Metacritic, который присваивает рецензиям профессиональных изданий нормализованный рейтинг из 100, альбом получил средний балл 73 на основе 13 обзоров, что указывает на «в целом положительные отзывы». Агрегатор AnyDecentMusic? дал ему 6,6 балла из 10 на основе своей оценки критиков.

Коммерческий успех 
Honestly, Nevermind дебютировал под номером один в Billboard 200 США с тиражом 204 000 экземпляров, включая 11000 чистых продаж альбомов. Его треки собрали в общей сложности 250,23 миллиона прослушиваний по запросу. Альбом стал одиннадцатым альбомом Дрейка номер один в США. Это пятый показатель после рекордсменов The Beatles (у них было 19 альбомом на первом месте в США), Jay-Z (14), Брюса Спрингстина (11) и Барбры Стрейзанд (11).

Список композиций

Чарты

Примечания 

Альбомы Дрейка
Альбомы Republic Records
Альбомы, возглавлявшие Canadian Albums